PIN, acrònim en anglès de número d'identificació personal
 Pin (electrònica), clavilla, terminal o patilla a cada un dels contactes metàl·lics d'un connector
 Pin grid array, tipus d'empaquetatge usat per als circuits integrats particularment microprocessadors
 pin, tipus d'insígnia decorativa portada damunt la roba
 Toponímia:
 Pin o Pim, riu de l'Índia 
 Pin Oak Acres, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Pin (Alt Saona), municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Le Pin (Allier), municipi francès al departament de l'Alier 
 Le Pin (Calvados), municipi francès al departament de Calvados 
 Le Pin (Charente Marítim), municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Le Pin (Deux-Sèvres), municipi francès al departament de Deux-Sèvres 
 Le Pin (Isèra), municipi francès al departament de la Isèra 
 Le Pin (Jura), municipi francès al departament del Jura 
 Le Pin (Sena i Marne), municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Le Pin (Loira Atlàntic), municipi francès a la regió de país del Loira, departament de Loira Atlàntic 
 Le Pin-au-Haras, municipi francès al departament de l'Orne 
 Le Pin de Balmar, municipi del departament francès de l'Alta Garona a la regió de Migdia-Pirineus 
 Le Pin-en-Mauges municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Le Pin-la-Garenne, municipi francès al departament de l'Orne 
 Le Pin Murelet, municipi del departament francès de l'Alta Garona, a la regió de Migdia-Pirineus 
 Lo Pin (Gard), municipi francès al departament del Gard i a la regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Lo Pin (Tarn i Garona), municipi francès al departament del Tarn i Garona i a la regió de Migdia-Pirineus 
 Badecon-le-Pin municipi francès a la regió del Centre, departament de l'Indre 
 Bailleau-le-Pin, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Beaumotte-lès-Pin municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Chambornay-lès-Pin municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Cantó de la Tour-du-Pin, cantó del departament francès de la Isèra a la regió de Roine-Alps 
 Districte de La Tour-du-Pin, districte del departament francès de la Isèra a la regió de Roine-Alps 
 Fontaine-le-Pin, municipi francès al departament de Calvados 
 Frugières-le-Pin, municipi francès al departament de l'Alt Loira 
 La Tour-du-Pin, municipi de França al departament d'Isèra a la regió de Roine-Alps 
 Nonant-le-Pin municipi francès al departament de l'Orne 
 Puèg-Aric e Le Pin, municipi francès al departament de l'Aude i a la regió de Llenguadoc-Rosselló
 Saint-Denis-du-Pin, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Saint-Ouen-le-Pin municipi francès al departament de Calvados 
 Sent Jan del Pin, municipi francès al departament del Gard i a la regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Biografies:
 José Ramón Pin Arboledas (Madrid, 1944), economista espanyol 
 Margarita Pin Arboledas (València, 1949) política valenciana 
 Josep Pin i Soler (Tarragona, 1842 - 1927), prosista, traductor i dramaturg del moviment realista.
 Ho-Pin Tung (Velp, Països Baixos, 1982), pilot d'automobilisme xinoneerlandès 
 Wen Pin, general durant el període de la tardana Dinastia Han Oriental i l'era dels Tres Regnes 
 Víctor Gómez Pin (Barcelona, 1944), filòsof català